Frank Sedgman ha battuto in finale Ken McGregor 6–3 6–4 4–6 6–1.

Teste di serie
 Jaroslav Drobný (terzo turno)
 Eric Sturgess (semifinali)
 John Bromwich (quarti di finale)
 Bill Sidwell (semifinali)
 Frank Sedgman (Campione)
 George Worthington (quarti di finale)
 Colin Long (quarti di finale)
 Mervyn Rose (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1950